Birkenkopf bezeichnet folgende Berge, Bergkuppen und Erhebungen:
 Birkenkopf (511,2 m), in der kreisfreien Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Birkenkopf (Bisterschied) (434,2 m), im Nordpfälzer Bergland, bei Bisterschied, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Birkenkopf (Ilfeld) (599,8 m), im Harz, bei Ilfeld-Birkenmoor, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Birkenkopf (Mensfelden) (ca. 250 m), im Hintertaunus, bei Mensfelden, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Birkenkopf (Pfalz) (455,5 m), im Pfälzerwald, bei Iggelbach, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Birkenkopf (Schulenberg) (451,1 m), im Harz, nahe Schulenberg im Oberharz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Birkenkopf (Thale) (ca. 495 m), im Harz, bei Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Birkenkopf (Spessart) (120 m), im Spessart, bei Kahl am Main, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Birkenkopf bezeichnet auch:
 Birkenkopf (Bannwald), Schutzgebiet im Schwarzwald bei Michelbach (Gaggenau), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Birkenkopf-Granit